Игры в группе G на чемпионате мира 2010 года проходят с 15 по 25 июня 2010 года. Группа состоит из сборных Бразилии, КНДР, Кот-д’Ивуара и Португалии. В последнем Рейтинге сборных ФИФА бразильцы были на 2 месте, КНДР на 105, Кот-д’Ивуар на 25 и Португалия на 4-м месте.

Описание этапа 

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе H, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы H.

Самой успешной командой данной группы является сборная Бразилии, которая пять раз выигрывала чемпионат мира по футболу (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). КНДР участвовала 1 раз в 1966 году, но вылетела в 1/4 финала, потерпев поражение от сборной Португалии. Кот-д’Ивуар участвовал 1 раз в 2006, но не вышел из группы. Португалия будет в 5-ый раз принимать участие на чемпионатах мира, наивысшим достижением является 3-е место на чемпионате мира по футболу 1966.

Время указано местное (UTC+2)

Кот-д’Ивуар — Португалия

Бразилия — КНДР

Бразилия — Кот-д’Ивуар

Португалия — КНДР

Португалия — Бразилия

КНДР — Кот-д’Ивуар

Примечания 

Г